Вернон () — округ в штате Висконсин, США. Официально образован в 1851 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 29 773 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 113,442 км2, из которых 2 051,282 км2 суша и 64,750 км2 или 3,000 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 28 056 жителей в составе 10 825 домашних хозяйств и 7 501 семей. Плотность населения составляет 14,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 12 416 жилых строений, при плотности застройки около 6,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,81 %, афроамериканцы — 0,06 %, коренные американцы (индейцы) — 0,15 %, азиаты — 0,21 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,27 %, представители двух или более рас — 0,48 %. Испаноязычные составляли 0,66 % населения независимо от расы.

В составе 31,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи 3,11 человека.

Возрастной состав округа: 27,40 % моложе 18 лет, 6,80 % от 18 до 24, 25,30 % от 25 до 44, 23,50 % от 45 до 64 и 23,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,60 мужчин.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Вернон, штат Висконсин
  Национальная ассоциация округов США
  Vernon County Health and Demographic Data
  Vernon County Broadcaster

Округа Висконсина